Bradley es tanto un nombre como un apellido en inglés, una abreviación científica de botánico; además de existir algunos lugares con tal nombre. También es una anglicanización del apellido gaélico O’Brolachán (también O’Brallaghan) del Condado de Tyrone en Irlanda del Norte. La familia se trasladó y dispersó por los condados de Londonderry, Donegal and Cork. Más recientemente, Bradley se ha usado como un nombre de pila.

Gente

Nombre de pila 
 Bradley Addiel (* 2000), chico promedio, le gusta el rock.
 Bradley Carnell (* 1977), futbolista sudafricano.
 Bradley Cooper (* 1975), actor estadounidense.
 Bradley Joseph (* 1965), compositor y pianista estadounidense.
 Bradley McGee (* 1976), ciclista australiano.
 Bradley McIntosh (* 1981), anterior miembro de S Club 7.
 Bradley Nowell (*1968 – 1996) músico estadounidense que trabajó como cantante y guitarrista de la banda ska-punk Sublime.
 Bradley Will Simpson (*1995) músico británico componente de la boyband "The Vamps"
 Brad Pitt (* 1963), actor y director contemporáneo estadounidense.
 Bradley Walker Tomlin (*1899-1955), pintor estadounidense.
 Bradley Weiss (* 1989), deportista sudafricano que compite en triatlón.
 Dee Bradley Baker (* 1962), actor de doblaje estadounidense.

Apellido 
 Bill Bradley (* 1943), jugador de baloncesto y senador de los EE. UU.
 Doug Bradley (* 1954), actor inglés.
 Ed Bradley (*1941–2006), periodista estadounidense.
 F. H. Bradley (*1846–1924), filósofo idealista británico.
 Harold Bradley (*1926-2019), guitarrista de country y pop y empresario estadounidense.
 James Bradley (*1693–1762), astrónomo inglés.
 Marion Zimmer Bradley (*1930–1999), autora de ciencia-ficción estadounidense.
 Natasha Bradley, deportista británica que compite en ciclismo de montaña.
 Omar Bradley (*1893–1981), general estadounidense.
 Shawn Bradley (* 1972), jugador de baloncesto estadounidense retirado.
 Scott Bradley (*1891-1977), músico estadounidense.
 Will H. Bradley (*1868-1962), ilustrador y artista art nouveau estadounidense.

Autores de nombres botánicos 
 D.E.Bradley - D.E. Bradley.
 Bradley Richard Bradley (*1688-1732).
 T.R.Bradley - Ted Ray Bradley (1940-).
 W.H.Bradley - Wilmot H. Bradley 1899-.

Lugares 
 Bradley (Gales)
 Estados Unidos:
 Dos municipios en el estado de Arkansas:
 Bradley, en el condado de Ouachita.
 Bradley, en el condado de Van Buren. 
 Bradley, una ciudad en el estado anterior.
 Bradley, un lugar designado por el censo en el estado de California.
 Bradley, un lugar designado por el censo en el estado de Carolina del Sur. 
 Bradley, un pueblo en el estado de Dakota del Sur.
 Bradley, un municipio en el estado de Illinois.
 Bradley, una villa en el estado anterior.
 Bradley, un pueblo en el estado de Maine.
 Bradley, un pueblo en el estado de Oklahoma.
 Bradley, un lugar designado por el censo en el estado de Virginia Occidental. 
 Bradley, un pueblo en el estado de Wisconsin.

 Inglaterra:
 Bradley, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Hampshire.
 Bradley, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Staffordshire.

Otros usos 
 Bradley Center, pabellón multiusos de Milwaukee (Wisconsin).
 Lago Bradley, lago situado en Wyoming.
 Bradley, un personaje de la serie Código: KND.
 Blake Bradley y Hunter Bradley, personajes de ficción de la serie Power Rangers: Tormenta Ninja.
 M2 Bradley y M3 Bradley vehículo de combate de infantería.
 Bradley Braves, equipo deportivo de la Universidad de Bradley (Peoria, Illinois).
 Efecto Bradley, una teoría electoral en los EE. UU.